Кристиан Габриэль Ромеро (; ) — аргентинский футболист, защитник клуба «Тоттенхэм Хотспур» и сборной Аргентины. Чемпион мира 2022 года.

Клубная карьера 
Ромеро — воспитанник футбольной академии «Бельграно». 28 августа 2016 года в матче против «Индепендьенте» он дебютировал в аргентинской Примере. Летом 2018 года Ромеро перешёл в итальянский «Дженоа». 20 октября в матче против «Ювентуса» он дебютировал в итальянской Серии A. 28 октября в поединке против «Удинезе» Кристиан забил свой первый гол за «Дженоа». Летом 2019 года «Ювентус» выкупил трансфер Ромеро за 26 млн. евро, но на правах аренды оставил его в «Дженоа» еще на сезон.

В 2020 году Ромеро был арендован «Аталантой». 30 сентября в матче против «Лацио» он дебютировал за новый клуб. 23 января 2021 года в поединке против «Милана» Кристиан забил свой первый гол за «Аталанту». По окончании аренды клуб выкупил трансфер игрока за 16 млн. евро. 

6 августа 2021 года Ромеро перешёл в английский клуб «Тоттенхэм Хотспур» на правах аренды с последующим выкупом. Сумма трансфера составила 55 миллионов евро. Контракт был подписан до 2026 года. 15 августа в матче против «Манчестер Сити» он дебютировал в английской Премьер-лиге. 19 августа 2021 года он дебютировал в Лиге конференций УЕФА против «Пасуш-ди-Феррейра», который закончился поражением 0:1. 16 марта 2022 года в поединке против «Брайтон энд Хоув Альбион» Кристиан забил свой первый гол за «Тоттенхэм Хотспур». 30 августа 2022 года клуб выкупил трансфер игрока и подписал с ним контракт до 2027 года.

Международная карьера 
В 2017 году Ромеро в составе молодёжной сборной Аргентины принял участие в молодёжном чемпионате Южной Америки в Эквадоре. На турнире он сыграл в матчах против команд Перу, Боливии, Колумбии, Бразилии, Эквадора а также дважды Венесуэлы.

4 июня 2021 года в отборочном матче чемпионата мира 2022 против сборной Чили Ромеро дебютировал за сборную Аргентины. 9 июня в поединке против сборной Колумбии он забил свой первый гол за национальную команду. 

В том же году Кристиан завоевал Кубок Америки. На турнире он сыграл в матчах против команд Уругвая, Парагвая и Бразилии.

Голы за сборную Аргентины

Достижения

Командные 
 Сборная Аргентины
 Чемпион мира: 2022
 Обладатель Кубка Америки: 2021
 Победитель Финалиссимы: 2022

Личные 
 Защитник года в Серии А: 2020/21
 Символическая сборная Кубка Америки по версии КОНМЕБОЛ: 2021

Примечания

Ссылки 

Футболисты Аргентины
Игроки сборной Аргентины по футболу (до 20 лет)
Игроки сборной Аргентины по футболу
Чемпионы Южной Америки по футболу
Чемпионы мира по футболу
Игроки ФК «Бельграно»
Игроки ФК «Дженоа»
Игроки ФК «Аталанта»
Игроки ФК «Тоттенхэм Хотспур»